Janiszewski peut faire référence à : 
 Jerzy Janiszewski (né en 1952), graphiste polonais.
 Guy Janiszewski (né en 1959), coureur cycliste belge.
 Sylwester Janiszewski (né en 1988), coureur cycliste polonais.
 Zygmunt Janiszewski (1888-1920), mathématicien polonais.